Die Saison 2001/02 war die zwölfte Spielzeit der Regionalliga als zweithöchste Spielklasse im Frauenfußball. 59 Mannschaften spielen in fünf Gruppen um den Aufstieg in die Bundesliga bzw. gegen den Abstieg in die Verbands-/Oberliga.

Die Meistertitel sicherten sich Victoria Gersten, Tennis Borussia Berlin, die SpVgg Oberaußem-Fortuna, der TuS Niederkirchen und der 1. FC Nürnberg. Tennis Borussia Berlin und der TuS Niederkirchen schafften in der Aufstiegsrunde den Sprung in die Bundesliga.

Nord 

Der Wolfenbütteler SV schließt sich zum Saisonende dem MTV Wolfenbüttel an.

Nordost 

Die Frauenfußballabteilung des FC Eintracht Schwerin wird als FSV 02 Schwerin eigenständig. Die Frauenfußballabteilung des Polizei SV Neubrandenburg tritt dem FFV Neubrandenburg bei.

West

Südwest

Süd

Literatur 
 

2001 02
Regionalliga 2001